Hemitoma ostheinerae är en snäckart. Hemitoma ostheinerae ingår i släktet Hemitoma och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
ostheinerae